Resum de l'activitat de la temporada 1978-1979 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: AD Almería.
 Ascensos a Primera divisió: AD Almería, CD Málaga i Betis.
 Descensos a Segona divisió: Celta de Vigo, Racing de Santander i Recreativo de Huelva.
 Ascensos a Segona divisió: CF Palencia, Llevant UE, Real Oviedo i Nàstic de Tarragona.
 Descensos a Segona divisió B: Real Jaén, Terrassa FC, Barakaldo CF i Racing de Ferrol.
 Màxim golejador:  Iriguíbel (Osasuna).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1978
Competicions futbolístiques del 1979